#перенаправление Регекампф, Лауренциу